Maleficent (film), een film uit 2014
 Malafide (Disney), de fee uit de Disneyfilms Doornroosje en Maleficent